Сезон 1996—1997 у Національній лізі А — 100-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Сьйон.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1997
Швейцарія
Швейцарія
1996 у швейцарському спорті
1997 у швейцарському спорті